Warmolt baron van Maneil (gedoopt Groningen 8 januari 1713 - juni 1765) was een Groninger borgheer en regent.

Leven en werk
Van Maneil was een zoon van overste Warmolt Ackema van Maneel en van Maria Albertina von Hartlieb genoemd Walsporn. Hij werd op 8 januari 1713 gedoopt in de Martinikerk van Groningen. Aan zijn moeder dankt van Maneil zijn titel baron. Van Maneil maakte fortuin in Indië. Hij was onder meer opperkoopman van de VOC en "president van de boedelmeesteren der Chineesche en Onchristelijke sterfhuizen te Batavia". Nadat hij in 1755 terugkeerde naar Groningen kocht kocht hij een groot aantal heerlijke rechten. In 1756 kocht hij de borg Luinga bij Bierum. Deze borg werd openbaar verkocht in het Wijnhuis op de Grote Markt te Groningen.  Hij was volgens zijn rouwbord in de Sebastiaankerk van Bierum, heer van Bierum tot Losdorp, Godlinze, Spijk, Leermens, Eenum, Zeerijp, 't Zandt, Oosterwaar, cum annexis. Als jonker en hoveling was hij namens Stad en Lande raad van de admiraliteit te Amsterdam.

Van Maneil was getrouwd met Sara Catharina Verdion. Hun huwelijk bleef kinderloos. Zijn broer luitenant-generaal Cornelius baron van Maneil en schoonzuster Josina Petronella Alberda van Bloemersma werden na zijn overlijden bewoners van de borg. Zij schonken in 1792 het door Heinrich Hermann Freytag en Frans Casper Schnitger jr. gebouwde orgel aan de kerk van Bierum.

Voorman in het gewest Stad en Lande
Persoon in de Nederlanden in de 18e eeuw